Liga de la Justicia puede referirse a:
 Liga de la Justicia: Equipo de superhéroes de DC Comics.
 Liga de la Justicia (serie animada): Serie animada basada en dicho grupo.
 Liga de la Justicia Ilimitada: Segunda serie animada dedicada al grupo.
 Liga de la Justicia Élite El equipo liderado por Manchester Black para operaciones encubiertas.
 Liga de la Justicia Dark: El nuevo equipo de héroes con capacidades paranormales, el cual es liderado por Zatanna.
 Liga de la Justicia Internacional, El equipo de superhéroes avalado por la ONU para operar a nivel global contra cualquier amenaza, fue originalmente financiado por Maxwell Lord.
 Liga de la Justicia Europa: Equipo filial de la JLI con sede en Europa.
 Liga de la Justicia Antártida: Un equipo basado en villanos reformados que tan solo duró un número.
 Liga de la Justicia: Task Force: El equipo en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos., liderado por el Detective Marciano.
 Liga de la Justicia: Película de 2017.
Versiones de Liga de la Justicia, las distintas versiones